El apellido Olañeta puede referirse a:

 el general español Pedro Antonio Olañeta, último defensor del rey de España en el Alto Perú;
  el político boliviano Casimiro Olañeta, sobrino del anterior, y uno de los autores de la independencia de su país.
  el general boliviano Pedro Olañeta, Ministro de guerra en 1867 en el gobierno de Mariano Melgarejo.